Benjamin Lischka – cestista tedesco
 David Lischka – calciatore ceco
 Johannes Lischka – cestista tedesco
 Kurt Lischka – militare tedesco
 Vera Lischka – ex nuotatrice austriaca